Amour courtois
 Courtoisie au sens de Politesse
 Radio Courtoisie
 Miroir de courtoisie
 Courtoisie héraldique
 Titre de courtoisie

Voir aussi